Заборављени се могу односити на:

 Заборављени (ТВ серија), тв серију Дарка Бајића из 1988. и 1990. године.
 Заборављени (филм), филм настао од првог серијала серије из 1988. године.
 Почетни ударац (филм), филм настао од другог серијала серије из 1990. године.
 Заборављени (албум), албум групе Пилоти из 1993. године.